Lidón steht für:
 Lidón (Teruel), eine spanische Gemeinde in der Provinz Teruel

Personen:
 José Lidón (1748–1827), spanischer Komponist und Organist